Яцеленко Андрій Анатолійович - Український громадський діяч, член громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, магістр державного управління, Заслужений діяч естрадного мистецтва України, Кандидат педагогічних наук, засновник ансамблю народного танцю "Водограй", засновник Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв "Сергіївські зорі", хореограф-постановник,  директор продюсерського центру "АндрАрт".доцент кафедри режисури та хореографії Львівський національний університет імені Івана Франка,

Наукова діяльність    
Дисертація : УДК: 376.015.312:159.947.23-053.66 Яцеленко Андрій Анатолійович   «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2016 р. https://nauka.udpu.edu.ua/dysertatsiya-27/ 

1. Яцеленко А. А  Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2013. – Вип.17(2).-С.504-512.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__57

2. Яцеленко А. А  Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / Яцеленко А. А. Теоретичні аспекти феномену відповідальність / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2012. - № 45. - С. 26-30. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_45_10

3.  Яцеленко А. А. Психолого-педагогічні  аспекти виховання в молодших підлітків  в шкілах-інтернатах  / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2012. - Вип. 16(3). - С. 360-370.   https://core.ac.uk/download/pdf/32305327.pdf

4.   Яцеленко А. А. До проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків  Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 рік) Випуск 2  2012 с.125-129     http://lib.iitta.gov.ua/4950/1/zbirnuk_2012.pdf

5.  А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2014. - № 49. - С. 29-32. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_10 

6.  Яцеленко А. А. Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2014. - Вип. 18(2). - С. 457-465. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__54

7.   Яцеленко А.А. « Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочний діяльності шкіл-інтернатів »(науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів) Яцеленко А.А.- Одеса, 2014

8.   Яцеленко А.А. «Специфика воспитания ответственности у младших подростков в общеобразовательных школах-интернатах »  Яцеленко А.А. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов- №6-2014 г. http://www.jurnal.org/articles/2014/ped37.html

9.   Яцеленко А.А.  Аналіз поняття "відповідальність" у гуманітарних науках / А. А. Яцеленко. - С .107-115. - Бібліогр.: с. 114-115

10.  Яцеленко А.А. Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. А. Яцеленко – К. : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2014. – 68 с.  

11. Яцеленко А.А. Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю [Електронний ресурс] / А. А. Яцеленко, С. Ю. Веселовська // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016. - № 4. - С. 59-61. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_4_14 

12. УДК 376.015.312:159.947.23-053.66   Канішевська Л. В.,Яцеленко А.А. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл інтернатів: монографія / Л. В. Канішевська, А. А. Яцеленко. - к.: ПП «Компринт», 2016. - 400 с             https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/kanishevska_yacelenko.pdf 

Педагогічна діяльність 

Керівник та головний балетмейстер ансамблю народного танцю «Водограй» (1995 – 2015 роки) 

Викладач хореографії Білгород-Дністровської СШ №3, відділу освіти Білгород-Дністровської  міської ради (1998-2012 роки);

Викладач хореографічних дисциплін Білгород-Дністровського педагогічного училища Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (2001-2004 роки)

Асистент кафедри педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (2014 рік)

З 2020 року викладач кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана франка

Творча робота

1995–2015 роки засновник, керівник та головний балетмейстер   ансамблю народного танцю “Водограй, лауреат міжнародних фестивалів та конкурсів, телевізійних проектів, переможця проектів в Молдові, Польщі, Болгарії, Туреччини, Чехії, учасник міжнародного фестивалю мистецтв „Слов’янський базар у Віцебську” (м. Вітебськ, Білорусь).

Засновник та директор Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв “Сергіївські зорі» (2001–2020 роки);

Організатор міжнародного проекту-конкурсу сучасного танцю «Батл- 2002» (2002 р);

Засновник та директор Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв «Чорноморька хвиля» (2008–2020 роки);

Засновник та директор Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв «ЗоріФест» (2005–2020 роки) ;

Засновник та директор Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв «Чорноморські зорі» (2010–2012 роки),

Засновник та директор всеукраїнського фестивалю-конкурсу «МореФест» (2017–2020 роки);

Засновник та директор  всеукраїнського фестивалю-конкурсу: «Фарби дитинства» (2005–2020 роки);

Засновник та директор всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сонячний запрошує друзів» (2000–2020 роки);

Засновник та директор  всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Барви літа» (2007–2020 роки),

Засновник та директор  всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Україна – понад усе» (2014–2020 роки);

Голова  журі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та відкритих конкурсів, фестивалів хореографічного мистецтва: «Play natal» (м. Кишинів, Молдова, 2007-2010 роки), «Самоцвіти» (2017 р. м. Львів), «Витоки Dance» (м. Одеса 2017), «Самоцвіти» (2017 р. м. Трускавець), «Самоцвіти» (2018 р. м. Львів), «Витоки-Денс» (2018 р. м. Одеса), «Витоки Dance» (м. Одеса, 1–3 грудня 2019 р.); «Самоцвіти» (2020 р. м. Одеса), «BUgaz aqua fest”(2017 – 2019), «Самоцвіти» (2019 р. м. Львів)

Член журі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та відкритих конкурсів, фестивалів хореографічного мистецтва: «Пісенний дивосвіт» м.Білгород-Дністровський (2012-2015), Творча молодь Одещини (м. Одеса), «Златафест» (2018-2019), «Феномен молоді» курорт Сергіївка (2018), Grand model of International 2020,  «Формула руху»( грудень 2019 року), « Південний вітер» (2019 рік).

Громадська діяльність:

- Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».

- Заслужений діяч естрадного мистецтва України

- Член громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

Примітки 

Українські науковці
Українські громадські діячі
Українські хореографи
Українські державні діячі